

Letteratura 
Justine o le disavventure della virtù, romanzo di Donatien Alphonse François de Sade
Justine, romanzo di Lawrence Durrell

Cinema 
Justine, ovvero le disavventure della virtù, film diretto da Jesús Franco, tratto dal romanzo del Marchese de Sade
Rapporto a quattro (titolo originale: Justine), film del 1969 diretto da George Cukor, tratto da Il quartetto di Alessandria di Lawrence Durrell
Justine, film del 1979 diretto da Francesco Stradella

Fumetto 
Justine, fumetto del 1966-68 di Marco Rota e Alcide Paolini, apparso sul settimanale ABC

Altro 
 Justine – variante in francese del nome Giustina
 Justine – personaggio di Persona 5